Andy San Dimas (Ogden, 3 de outubro de 1986) é uma modelo e atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações 

2010: AVN Award (indicada) – Best Couples Sex Scene – On My Dirty Knees
2011: AVN Award (indicada) – Female Performer of the Year
2011: AVN Award (indicada) – Best Actress – This Ain't Glee XXX
2011: AVN Award (indicada) – Best Supporting Actress – Malice in Lalaland
2011: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Sex Scene – The Big Lebowski: A XXX Parody
2011: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Sex Scene – FemmeCore
2011: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Three-Way Sex Scene – FemmeCore
2011: AVN Award (indicada) – Best Group Sex Scene – Malice in Lalaland
2011: AVN Award (indicada) – Best Oral Sex Scene – Praise the Load 4
2011: AVN Award (indicada) – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Tori Black Is Pretty Filthy 2
2011: AVN Award (indicada) – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Secretary's Day 4
2011: AVN Award (indicada) – Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) – Belladonna: Slut!
2011: AVN Award (indicada) – Most Outrageous Sex Scene – Party of Feet 2
2011: AVN Award (indicada) – Most Outrageous Sex Scene – Tori, Tarra and Bobbi Love Rocco
2011: AVN Award joint winner – Best Actress – This Ain't Glee XXX
2011: XBIZ Award – Female Performer of the Year
2011: - XRCO (indicada) – Melhor atriz
2012: XBIZ Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2012: AVN Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2013 - AVN - Indicada melhor atriz do ano.

Ligações externas 

 
 Andy San Dimas no Babepedia

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Naturais de Ogden (Utah)